Bertschinger ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Bertschinger (* 1973), Schweizer Autorin und Menschenrechtsaktivistin
 Carl Bertschinger (1881–1960), Schweizer Politiker
 Daniel Bertschinger (1761–1830), Schweizer Politiker, Notar und Richter
 Erika Bertschinger-Eicke (1929–2019), geistige Führerin von Fiat Lux, einer neureligiösen Bewegung, siehe Uriella
 Edmund Bertschinger (* 1958), US-amerikanischer Physiker
 Hafis Bertschinger (* 1933), Schweizer Künstler
 Hansjakob Bertschinger (1923–2001), Schweizer Handballspieler
 Theodor Bertschinger (Politiker) (1814–1889), Schweizer Kaufmann, Aargauer Nationalrat
 Theodor Bertschinger (1845–1911), Schweizer Ingenieur, Bauunternehmer und Gründer des Baugeschäfts Theodor Bertschinger
 Walo Bertschinger (Bauunternehmer) (1876–1947), Schweizer Bauunternehmer
 Willy Bertschinger (1955–2010), Schweizer Eishockeyspieler

Bertschinger steht für:

 Walo Bertschinger, Schweizer Bauunternehmen